Серый — многозначный термин:

 Серый — цвет.

Фамилии 
 Серый, Александр Иванович (1927—1987) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Серый, Зосим Львович (1916—1977) — Герой Социалистического Труда (1976).
 Серый, Владимир Иванович (в монашестве Гермоген; род. 1973) — архиерей Русской православной церкви, епископ Мичуринский и Моршанский.

Топоним 
 Серый — прежнее название упразднённого села Воронковецкое в Кулундинском районе Алтайского края.

См. также 
 Серая